Слот-Мёллер — фамилия:

 Слот-Мёллер, Агнес (1862—1937) — датская художница.
 Слот-Мёллер, Харальд (1864—1937) — датский художник.